Charles Ribière (1854-1921), physicien ;
 Germaine Ribière (1917-1999), Juste parmi les nations ;
 Henri Ribière (1897-1956), homme politique et résistant français ;
 Raoul Ribière (1902-1937), aviateur français ;
 René Ribière (1922-1998), homme politique français ;
 Hippolyte Ribière (1822-1885), homme politique français.
 Marcel Ribière (1860-1922), homme politique français, père de Marcel Julien Henri 
 Marcel Julien Henri Ribière (1892 -1986), homme politique français.

Voir aussi 

 Famille Ribière, famille politique de l'Yonne.

Cours d'eau 
 Ribière est un nom récurrent du sud Dauphiné, c'est le nom de plusieurs petits cours d'eau dont l'un des principaux est un affluent de la Souloise.